Орехово — посёлок в Балашовском районе Саратовской области России. Входит в состав Старохопёрского муниципального образования. Основан в 1880 году.

География 
Посёлок находится в западной части Саратовского Правобережья, в пределах Окско-Донской равнины, в степной зоне, к югу от реки Хопёр, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Балашова. Абсолютная высота — 148 метров над уровнем моря.
 Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,3 — 4,7 °C. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −11,1 °С (абсолютный минимум — −39 °С), температура самого тёплого (июля) — 20,7 °С (абсолютный максимум — 39 °С). Средняя продолжительность безморозного периода 145—155 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 476 мм, из которых 200—300 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в среднем 130—135 дней в году.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Балашовского района